Ренчно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 3685 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бонкова-Гура
 Бендзын
 Демба
 Ленг-Ренчиньски
 Ленки-Крулевске
 Майковице
 Новинки
 Паскшин
 Ренчно
 Ренчно-Колёня
 Стобница
 Стобница-Пила
 Велькополе
 Збыловице

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Ленки-Шляхецке
 Гмина Масловице
 Гмина Пшедбуж
 Гмина Розпша
 Гмина Сулеюв

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства